Chav, scheldwoord dat wordt gebruikt door en voor Engelse jongeren
Chave (Arouca), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arouca
Chaves (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Chaves (Portugal), gemeente in het Portugese district Vila Real
Chaves County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico
El Chavo del Ocho, Mexicaans televisieprogramma, in Brazilië uitgezonden onder de naam Chaves

Zie ook 
Chávez (doorverwijspagina)